Le terme ligne 48 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun :

Tramway 
 Ancienne ligne 48 du tramway de Bruxelles ;
 Ligne 48 du tramway de Budapest.

Voies ferrées 
 Selon la numérotation des lignes de la région Est de la SNCF, la ligne 48 relie Chalindrey à Gray ;
 Ligne 48 (Infrabel), du réseau des chemins de fer belge.

Voir aussi 
 
48 (nombre)

48